Albarregas puede corresponder a cualquiera de los siguientes ríos:

 Río Albarregas, río que atraviesa la ciudad de Mérida en España.
 Río Albarregas, pequeño río ubicado en la ciudad de Mérida, en Venezuela.